Mark Scott Deklin-Schwotzer, (Pittsburgh, 3 de dezembro de 1967) é um actor norte-americano, que já trabalhou em cinema, televisão e teatro. Atualmente trabalha na série Romantically Challenged.

Deklin, Mark